Baumühle ist der Ortsname von

 Baumühle (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Baumühle (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Baumühle (Neustadt am Rübenberge), Ortsteil der Stadt Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen
Siehe auch:
 Baumühlner